Saint-Thomas steht für:
 Église Saint-Thomas, siehe Thomaskirche (Straßburg)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Thomas (Aisne), Département Aisne
 Saint-Thomas (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Thomas-de-Conac, Département Charente-Maritime
 Saint-Thomas-de-Courceriers, Département Mayenne
 Saint-Thomas-en-Argonne, Département Marne
 Saint-Thomas-en-Royans, Département Drôme
 Saint-Thomas-la-Garde, Département Loire

Gemeinden in Kanada:
 Saint-Thomas (Québec)
 Saint-Thomas-Didyme